Кристи́на Джорджи́на Россе́тти (; 5 декабря 1830 — 29 декабря 1894) — английская поэтесса, сестра живописца и поэта Данте Габриэля Россетти. В её честь назван кратер Россетти на Венере.

Биография 
Их отец, Габриэль Россетти (), итальянский литературный критик, поэт-романтик и учёный, эмигрировал в Лондон в 1824 году, мать — Фрэнсис Полидори. Получила частное образование, первые произведения печатала в журнале «The Germ» под псевдонимом Alleyne. Принимала участие в содержании частной школы в Лондоне, где работала её мать. От замужества отказывалась по религиозным соображениям.

Она написала ряд стихотворений и рассказов, частью снабженных иллюстрациями её брата Данте Россетти. Известность ей принесла поэма «Базар гоблинов» (1862), сказочное содержание которой было характерно для идей прерафаэлитов.

Среди сонетов Кристины Россетти (числом более 60), которые она стала писать с 1848 г., можно выделить два цикла: сонеты «Monna Innominata» и 28 сонетов цикла «Later Life» (1881).

29 декабря 1894 года она умерла от рака и была похоронена на известном лондонском кладбище Хайгейт (). В начале XX века, в связи с развитием модернизма, поэзия Кристины Россетти оказалась подзабыта, и была вновь открыта уже в 1970-х годах. Современная английская критика отводит ей заметное место среди поэтов викторианской эпохи.

Произведения 

(Из поэмы Кристины Джорджины Россетти "The Milking-Maid" ("Доярка"))

Библиография 
 «Базар гоблинов и другие поэмы» (, 1862)
 The Prince’s Progress and Other Poems (1866)
 Commonplace (1870)
 Sing-Song: a Nursery Rhyme Book (1872, 1893)
 A Pageant and Other Poems (1881)
 Verses (1893)
 «Новые поэмы» (New Poems, 1895)
 Uphill (1887)

См. также 
 Кристина Джорджина Россетти на фотографиях Льюиса Кэрролла

Примечания

Ссылки 

 
 
  
 
 
 

Английские поэты
Англиканские святые
Прерафаэлиты
Христианские гимнографы
Женщины Викторианской эпохи
Похороненные на Хайгейтском кладбище